Лотар Томс (, , Губен, ГДР — 5 ноября 2017) — восточногерманский трековый велогонщик. Олимпийский чемпион 1980 года, многократный чемпион и призёр чемпионатов мира в гите с места на 1000 м.

Биография 
На Олимпийских играх 1980 года в Москве выиграл золото в дисциплине гит с места на 1000 метров, установив олимпийский и мировой рекорды. В 1981 году признан спортсменом года в ГДР.

Примечания

Ссылки 
 Лотар Томс  — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com
 

Велогонщики ГДР
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы мира по трековым велогонкам